Снукерный сезон 2012/2013 — серия профессиональных снукерных турниров с 2012 по 2013 год. В этом сезоне появилось два новых рейтинговых турнира: один (ранее нерейтинговый) Wuxi Classic; второй International Championship. Последний сезон, в котором игроки из Топ-16 имели право проходить сразу в финальные стадии турниров.

Ниже представлена таблица с расписанием соревнований.

Календарь и результаты

Рейтинг 

Итоговый рейтинг составляется на основе выступления игрока в сезонах и 2011/12 и 2012/13. В течение сезона 2012/13 состоялось три пересчёта официального рейтинга, на основании которых также составлялись посевы игроков на турниры. Ниже представлен список Топ-16 по состоянию на конец сезона.

См. также 

 Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2012/2013

Примечания

Ссылки 

 Календарь турниров сезона на World Snooker 

Снукерные сезоны
2012 год в снукере
2013 год в снукере